Samsung Galaxy A51 — это смартфон серии Samsung Galaxy A series, выпущенный 12 декабря 2019 года во Вьетнаме.

Технические характеристики 

 Материалы корпуса: пластик 
 Операционная система: Android 13
 SIM: две nano-SIM
 Экран: диагональ 6.5", разрешение 2400 x 1080 точки, ppi 404
 Процессор: восьмиядерный Exynos 9611
 Оперативная память: 4 ГБ/6 ГБ
 Память для хранения данных: 64 ГБ/128 ГБ
 Дополнительная память: microSD до 512 ГБ
 Разъёмы: USB Type-C
 Основная камера: 48 МП (f/2.4)
 Фронтальная камера: 32 МП, f/2.2
 Сети: 2G/3G/LTE
 Навигация: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou
 Батарея: 4000 mAh, режим просмотра видео до 20 часов
 Габариты: 158.5 х 73.6 х 7.9 мм
 Вес: 172 грамма

Операционная система 
Телефон был выпущен с операционной системой Android 10, в феврале 2021 года телефон получил обновление до операционной системы Android 11 с интерфейсом One UI 3.1, в марте 2022 года вышло обновление ОС до Android 12 с интерфейсом One UI 4.1, в декабре 2022 года вышло обновление ОС до Android 13 с интерфейсом One UI 5.0

Продажи 
Galaxy A51 был вторым смартфоном из серии А, которые представили публике. Анонс состоялся 12 декабря 2019 года.

На российском рынке продажи Galaxy A51 начались 31 января 2020 года.

По заявлению компании Samsung, общее количество проданных компанией смартфонов выросло во втором квартале 2020 года.

См. также 
 Samsung Galaxy A31
 Samsung Galaxy A50
 Samsung Galaxy A71

 

Samsung Galaxy
Устройства на базе Android
Galaxy